Clear Run ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clear Run (North Carolina)
 Clear Run (Pennsylvania)